

Astronomia
25062 Rasmussen – asteroide della fascia principale

Persone

Anders Fogh Rasmussen – politico danese
Flemming Rasmussen – produttore discografico danese
Iben Nagel Rasmussen – attrice teatrale danese
Knud Rasmussen – esploratore e antropologo groenlandese
Lars Løkke Rasmussen – politico danese
Poul Nyrup Rasmussen – politico danese
Rie Rasmussen – modella, attrice, regista, scrittrice e fotografa danese
Steen Eiler Rasmussen – scrittore e architetto danese
Una Rasmussen – linguista danese
Rasmussen – cantante danese

Sportivi
Alex Rasmussen – pistard e ciclista su strada danese
Bjørn Rasmussen – calciatore danese
Blair Rasmussen – cestista statunitense
Egon Rasmussen – calciatore danese
Erik Rasmussen – hockeista su ghiaccio statunitense
Ingi Rasmussen – calciatore faroese
Jacob Rasmussen – calciatore danese
Janus Rasmussen – calciatore faroese
Jens Erik Rasmussen – allenatore di calcio e calciatore faroese
Johanna Rasmussen – calciatrice danese
Jørgen Rasmussen – calciatore danese
Kristen Rasmussen – cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
Kyle Rasmussen – sciatore alpino statunitense
Mads Rasmussen – canottiere danese
Mathias Rasmussen – calciatore norvegese
Michael Rasmussen – ciclista su strada, biker e dirigente sportivo danese
Morten Rasmussen – calciatore danese
Ole Rasmussen – calciatore danese
Oliver Rasmussen – pilota automobilistico danese
Peter Rasmussen – arbitro di calcio danese
Peter Rasmussen – calciatore danese
Poul Rasmussen – calciatore danese
Sigurd Rasmussen – calciatore norvegese
Steffen Rasmussen – calciatore danese
Thomas Rasmussen – calciatore danese
Troels Rasmussen – calciatore danese

Altro
Rapporto Rasmussen – rapporto sull'energia nucleare del 1975